Ист Бруклин има више значења:
 Ист Бруклин (Конектикат)
 Ист Бруклин (Илиноис)